De, de o DE puede referirse a:

 El nombre de la letra D.
 La preposición de.
 El nombre de la letra cirílica Д.
 El kana japonés で o デ, «de».
 El código ISO 3166-1 correspondiente a Alemania.
 El código ISO 639-1 correspondiente al idioma alemán.
 .de es el dominio de nivel superior geográfico correspondiente a Alemania.
 DE, la abreviatura postal del estado estadounidense Delaware.
 DE, código IATA para la aerolínea Condor Flugdienst.
 De (), concepto de la filosofía china.

Enlaces externos 

Siglas